Гречневая крупа может означать:
 Крупа гречневая (ядрица) — гречневая крупа из целых зёрен.
 Крупа гречневая (продел) (сечка) — гречневая крупа из толчённых зёрен.
 Крупа гречневая (велигорка) — исторически существовавшая гречневая крупа мелкого помола.
 Крупа гречневая (смоленская) — исторически существовавшая гречневая крупа.

Примечания